Friedrich Hänssler ist der Name folgender Personen: 

* Friedrich Hänssler (Verleger) (1892–1972), deutscher Komponist und Verlagsgründer 
 Friedrich Hänssler junior (1927–2019), deutscher Musikwissenschaftler und Verleger